«Wasted» — песня американского рэпера Juice WRLD. Выпущена в качестве сингла с дебютного студийного альбома Goodbye & Good Riddance, при участии Lil Uzi Vert. Премьера состоялась на Apple Music Beats 1.

История 
Видеоигра Grand Theft Auto упоминается в песне, HotNewHipHop описали отсылку как «очаровательную игру на сообщение, которое появляется, когда вы умираете в Grand Theft Auto».

Композиция 
Смысл песни заявлен как «Juice становится уязвимым в отношении партнера, который пытается „приблизиться к Сатане“, разговаривая с ним „в Матрице“» и «борьба с двойственностью наркокультуры, где пользователи знают о своих собственных демонах, но продолжают возвращаться по той или иной причине». Он размышляет о потреблении наркотиков с девушками, которые делают WRLD и Uzi Vert грустными.

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Juice WRLD
Песни, написанные Juice WRLD
Песни Lil Uzi Vert
Песни, написанные Lil Uzi Vert
Песни о наркотиках